Ел Сакрифисио II има више значења:

 Ел Сакрифисио II (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сакрифисио II (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику